Hard Times (boek), een boek van Charles Dickens
 Hard Times (Paramore), een single van Paramore
 Hard Times and Nursery Rhymes, een album van Social Distortion
 The Hard Times of RJ Berger, een Amerikaanse televisieserie
The Hard Times (website), een satirische website
The Hard Times (band), een Amerikaanse band
Hard Times (film), een speelfilm uit 1975 met Charles Bronson, ook The Streetfighter genoemd
Hard Times (televisieserie), een televisieserie uit 1994